Venn puede rererirse a:

John Venn, matemático y lógico británico.
Su método de representación gráfica de conjuntos, conocido como los Diagramas de Venn.